Элисабет Агилар (; 8 августа 1954 (или 18 августа 1954), Амека, Халиско, Мексика) — мексиканская ,  и . Стала первой мексиканской Playmate, моделью, снявшейся для журнала Playboy в обнажённом виде.

Биография 
Родилась 8 августа 1954 года (по другим данным 18 августа того же года) в Амеке. После окончания средней школы поступила в UNAM, где она изучала драматургию и философию в течение нескольких лет, сразу же после окончания института она поступила в студию Эммы Пулидо, где она изучала джаз и классический танец. В 1977 году она оказалась на 2-м месте в конкурсе Nuestra Belleza Mexico и получила возможность выступить на конкурсе «Мисс мира». В мексиканском кинематографе дебютировала в 1978 году и с тех пор снялась в 33 работах в кино и телесериалах. Номинирована на премию Ariel Awards. В 1984 году снялась обнажённой для журнала Playboy и стала секс-символом Мексики в 1980-х годах.

Избранная фильмография 
 1985—2007 — Женщина, случаи из реальной жизни
 1991 — Шаловливая мечтательница — Лусия
 2002 — Между любовью и ненавистью — Мирна
 2005 — Наперекор судьбе — Койота
 2008 — Завтра — это навсегда — Мадам
 2011— — Как говорится — Кармен

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели Мексики